

No Brasil 
 Casa da Pedra (Guarujá)
 Casa de Pedra (Igrejinha) - bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul
 Gruta Casa de Pedra - no Parque do Petar, no estado de São Paulo
 Serra Casa de Pedra - em Minas Gerais, Brasil
 Museu Ambiência Casa de Pedra - em Caxias do Sul, Brasil

Em Portugal 
 Casa das Águas Férreas - em Portugal

Desambiguação